Egger steht für:

 Egger, ein Familienname
 Egger (Patrizierfamilie)
 Egger-Bahn, eine Modelleisenbahn
 Egger-Elektromotor, ein historischer Elektromotor
 Egger-Lohner, eine ehemalige Automarke aus Österreich-Ungarn

Egger ist Bestandteil der Firmennamen folgender Unternehmen:
 A. Egger’s Sohn Süßwaren und Naturmittel, österreichische Bonbonfabrik
 Egger Group, österreichischer Holzverarbeiter
 Glockengiesserei Egger, Schweizer Glockengießerei
 Pneu Egger, Schweizer Reifenfachhandelskette
 Privatbrauerei Egger, Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG, österreichische Brauerei

Siehe auch:
 Eger
 Egger Bier
 Eggerer
 Ecker (Begriffsklärung)